

Sciences et techniques 
 En biologie, les seiches sont des mollusques céphalopodes de l'ordre des Sepiida ou Sepiolida.
 En hydrodynamique, les seiches sont des ondes stationnaires dans un bassin.
 Les seiches lémaniques, notamment, sont des ondes stationnaires dans un lac.

Toponyme 

 Seiches-sur-le-Loir, une commune de Maine-et-Loire ;
 La Seiche, une rivière d'Ille-et-Vilaine.